Rhynchophora est un nom :
 Rhynchophora, l'infra-ordre d'insectes, de l'ordre des coléoptères.
 Rhynchophora, le genre végétal, de la famille des malpighiacées.